Nossa Senhora das Dores (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Nossa Senhora das Dores (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Nossa Senhora das Dores (Sal), een plaats in de gemeente Sal (Kaapverdië)